Giambi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
 Jason Giambi (1971-), joueur de baseball américain,
 Jeremy Giambi (1974-2022), joueur de baseball américain.

Patronyme italien